Ла Барера има више значења:

 Ла Барера, Де лос Гамињос (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Барера, Естасион де Микрондас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Барера (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Барера (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику